Jacek Adamczak (ur. 1955) – polski reżyser, grafik, animator, scenarzysta
 Jacek Adamczak (ur. 1967) – polski koszykarz i trener